Cavia steht für:
Echte Meerschweinchen, eine Säugetiergattung aus der Familie der Meerschweinchen.
Cavia (Burgos), eine Gemeinde in der Provinz Burgos in der nordspanischen autonomen Region Kastilien-León, Spanien.
Cavia (Spieleentwickler), japanisches Computerspieleentwicklerstudio